Andreja Klepač e María Teresa Torró Flor erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Kiki Bertens e Johanna Larsson hanno sconfitto in finale Tatjana Maria e Ol'ga Savčuk con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (quarti di finale)
  Barbora Strýcová /  Renata Voráčová (quarti di finale)

<li>  Mandy Minella /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
<li>  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Swedish Open 2015